Neuß oder Neuss steht für:
 Wagenfabrik Jos. Neuss, deutsches Karosseriebauunternehmen

Orte:
 Neuss, Stadt am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Neuss, deutscher Name der Stadt Nyon im Kanton Waadt, Schweiz
 Rhein-Kreis Neuss, Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Landkreis Neuß

Personen:
 Alwin Neuß (auch Neuss; 1879–1935), deutscher Schauspieler und Filmregisseur
 Anton Neuß (1885–1957), deutscher Richter
 Beate Neuss (* 1953), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Detlef Neuß (* 1954), deutscher Verbandsfunktionär
 Elisabeth Schwarze-Neuß (1930–2019), deutsche Archivarin und Historikerin
 Erich Neuß (1899–1982), deutscher Archivar und Historiker
 Johann Wilhelm Neuss (1780–1857), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Heinrich Georg Neuss (1654–1716), deutscher Kirchenlieddichter
 Heinrich von Neuß († 1. Hälfte 16. Jahrhundert), deutscher Buchdrucker
 Helmut Neuss (1908–2009), deutscher Konteradmiral
 Norbert Neuß (* 1966), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Rudolph Neuß (1826–1892), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Wernigerode
 Wendy Neuss (* 1954), US-amerikanische Fernsehproduzentin

 Wolfgang Neuss (1923–1989), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Wolfgang Neuß (Ruderer), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Neus